Bendorf pode referir-se a:

Bendorf (Mayen-Koblenz) - município da Alemanha, estado de Renânia-Palatinado;
Bendorf (Holstein) - município da Alemanha, estado de Schleswig-Holstein;

Bendorf (França) - comuna da França.

Desambiguação